Gaillardiella — рід грибів родини Nitschkiaceae. Назва вперше опублікована 1895 року.

Класифікація 
До роду Gaillardiella відносять 6 видів:
 Gaillardiella caryocana
 Gaillardiella melioloides
 Gaillardiella monninae
 Gaillardiella pezizoides
 Gaillardiella piptocarphae
 Gaillardiella punctiformis

Примітки

Джерела 
 Patouillard, N.T.; Lagerheim, G. de. 1895. Champignons de l'Équateur (Pugillus V). Bulletin de la Société Mycologique de France. 11(4):205-234 - P.226

Роди грибів
Сордаріальні